Gosforth 

Orte:
 Gosforth (Cumbria), Dorf in Cumbria, England
 Gosforth (Tyne and Wear), Ortsteil von Newcastle upon Tyne, England
 Gosforth (New South Wales), Vorort von Maitland, New South Wales, Australien

Personen:
 Peter Murray Taylor, Baron Taylor of Gosforth (1930–1997), von 1992 bis 1996 Lord Chief Justice of England and Wales